Landricourt (Aisne)
 Landricourt (Marne)